(1924-2013), acteur britannique ;
 Liliane Barrard (1948-1986), alpiniste et himalayiste française, épouse de Maurice Barrard ;
 Maurice Barrard (1942-1986), alpiniste, himalayiste et éducateur spécialisé français, époux de Liliane Barrard.